Hecken kan syfta på:

 Hecken, Haut-Rhin – en kommun i departementet Haut-Rhin
 Hecken, Rheinland-Pfalz – en kommun i Rheinland-Pfalz